Нил Петрович Зуев (9 марта 1857 — 1918) — русский государственный деятель, директор Департамента полиции, сенатор.

Биография 
Окончил Императорское училище правоведения с чином титулярного советника (1876) и поступил на службу в Министерство юстиции кандидатом на судебные должности при прокуроре Московской судебной палаты.

Чины: коллежский асессор (1880), надворный советник (1884), коллежский советник (1888), статский советник (1894), действительный статский советник (1901), тайный советник (1910).

 1880: секретарь при прокуроре Московской судебной палаты.
 1883: товарищ прокурора Рязанского окружного суда
 1889: переводится в первое Уголовное отделение.
 1890: редактор Второго департамента МЮ.
 1892: младший делопроизводитель Второго департамента МЮ.
 1894: переведен в МВД. Старший помощник делопроизводителя Департамента полиции.
 1897: чиновник для особых поручений 6-го класса при Департаменте полиции.
 1899: делопроизводитель Департамента полиции
 1900: представитель МВД в Особом совещании для пересмотра и согласования существующих узаконений по перевозке нефтяных продуктов по железнодорожным и водным сообщениям.
 1903: вице-директор Департамента полиции. Член ряда комиссий. В целом заведовал законодательной и финансовой частью Департамента полиции.
 Представитель полиции в различных комиссиях.
 29 марта 1909 — 21 февраля 1912: Директор Департамента полиции.
 1912: Сенатор.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. (1882);
 Орден Святой Анны 3-й ст. (1892);
 Орден Святой Анны 2-й ст. (1896);
 Орден Святого Владимира 4-й ст. (1899);
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (1904);
 Орден Святого Станислава 1-й ст. (1905);
 Орден Святой Анны 1-й ст. (1908);
 Орден Святого Владимира 2-й ст. (1914).

Семья 
Был женат на Марии Николаевне Барановой (1863-1925). Их дети:

 Татьяна (1895—?)
 Дмитрий (1897—1915)

Примечания

Литература 
 Перегудова, З. И. Политический сыск в России.-М.,2000.
 

Выпускники Императорского училища правоведения
Сенаторы Российской империи
Тайные советники